Ви́льчек (Wilczek) — фамилия польского происхождения ( — волчонок); иногда может транскрибироваться по-русски как Вилчек, Вилкзек или Вилцек.

 Вильчек, Всеволод Михайлович (1937—2006) — руководитель социологических служб телеканалов ОРТ, НТВ, ТВ-6, ТВС, Имеди, консультант Фонда Сороса.
 Вильчек, Георгина фон (1921—1989) — жена князя Лихтенштейна Франца Иосифа II, мать правящего князя Ханса-Адама II.
 Вильчек, Иоганн Непомук (1837—1922) — австро-венгерский аристократ, граф.
 Вильчек, Камиль (род. 1988) — польский футболист.
 Вильчек, Лилия Шарифовна (род. 1938) — российский литературовед, доктор филологических наук, профессор.
  (род. 1935) — израильский биохимик, лауреат ряда научных премий, член Израильской академии наук.
 Вильчек, Фрэнк (род. 1951) — американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике 2004 года «за открытие асимптотической свободы в теории сильных взаимодействий» (совместно с Дэвидом Гроссом и Дэвидом Политцером).
 Вильчек, Эрвин (1940—2021) — польский футболист.
 Вильчек, Эрнст (1867—1948) — швейцарский ботаник и миколог.

См. также 
 Остров Вильчека — остров архипелага Земля Франца-Иосифа, названный в честь графа Иоганна Непомука Вильчека , спонсора австро-венгерской арктической экспедиции, открывшей остров.
 Земля Вильчека — остров архипелага Земля Франца-Иосифа, названный в честь графа Иоганна Непомука Вильчека, спонсора австро-венгерской арктической экспедиции, открывшей остров.
 Вильчик, Виталий Андреевич (род. 1946) — российский промышленник, президент-генеральный директор ОАО «АВТОВАЗ» в 2002—2005 годах.
 Вильчики — село в Новгород-Северском районе Черниговской области Украины.